Brunell ist der Familienname folgeoder Personen:

 Ángel Brunell (* 1945), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Vadim Brunell, US-amerikanischer Schauspieler, Filmschaffender, Filmkomponist und Musiker